Мочалки — название населённых пунктов:

Россия 
 Мочалки — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Мочалки — до 1966 г. название деревни Заполье в Ковровском районе Владимирской области.

Украина 
 Мочалки — село в Турийском районе Волынской области.